Старосельцево — название нескольких населённых пунктов:
 Старосельцево — село в Волоконовском районе Белгородской области.
 Старосельцево — село в Золотухинском районе Курской области.